En Pologne, Miłaczew peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Miłaczew, un village du powiat de Konin ;
 Miłaczew, un village du powiat de Turek.